Мамби:

Индонезия 
  — муниципалитет (район) в Индонезии;
  — деревня в одноимённом районе Индонезии;

Куба 
 Мамби — другое название кубинских партизан мамбисес;
  — названная в честь мамбисес кубинская винтовка.